Traição – film del 1998 diretto da José Henrique Fonseca, Arthur Fontes e Cláudio Torres
Traição – video del 1996 diretto da Alex Ferrari
Traição – episodio del 1958 della serie tv TV de Vanguarda